Марсел Рои-Нарбон (25. март 1898 — 1. јануар 2012) била је француска суперстогодишњакиња која је у време своје смрти била најстарија жива особа у Европи.

Биографија
Марсел Нарбон рођена је у Исервилеу у француском Алжиру. Већи део свог живота радила је као стенографкиња. Године 1962. преселила се у континенталну Француску када је Алжир стекао независност од Француза.

Убрзо 1963. године, Нарбон се повукла и никада се није удавала нити је имала деце. Нарбон је живела са својом млађом сестром до њене смрти у 95. години 1999. године. Одатле се  преселила у капуцински дом пензионера у Аргел-Сур-Мер. 

На свој 112. рођендан 2010. године, Нарбон је пријављена као физички слаба и пешачила је на кратке удаљености. Уживала је у поезији, чаши шампањца и јела је сама. Није узимала лекове и говорила је врло мало  до смрти.

Референце

Рођени 1898.
Умрли 2012.
Французи
Суперстогодишњаци